Köln es el nombre en alemán de la ciudad de Colonia (Alemania). Además, puede hacer referencia a:

Deporte 

 FC Köln, club de fútbol de la ciudad de Colonia en Alemania.
 FC Viktoria Köln, equipo de fútbol de Alemania que juega en la Regionalliga West.
 Köln 99ers, equipo de baloncesto profesional de la ciudad de Colonia (Alemania).
 SC Fortuna Köln, club de fútbol alemán de la ciudad de Colonia.

Barcos 
 Köln (1928), crucero ligero de la clase Königsberg.
 SMS Köln (1909), crucero ligero de la clase Kolberg de la Armada Imperial Alemana.
 SMS Köln (1916), crucero ligero de la Armada Imperial alemana.

Geografía 
 Colonia, ciudad de Alemania (Köln en alemán).
 Regierungsbezirk Köln (Región de Colonia), una de las cinco regiones administrativas del estado federal alemán.

Música 
 Concerto Köln, un conjunto de cámara dedicado a la música barroca.
 Live in Köln, cuarto álbum en vivo de la banda británica de rock progresivo Asia.
 The Köln Concert, grabación del renombrado pianista de jazz Keith Jarrett lanzada por la discográfica ECM en 1975.

Transporte 
 Köln Hauptbahnhof, la principal estación de trenes de la ciudad alemana de Colonia.